Ягупов — фамилия; имеет женскую форму Ягупова.
 Ягупов, Евгений Александрович (1913—?) — советский конструктор миномётов.
 Ягупов, Игорь Петрович (род. 1965) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Ягупов, Роман Юрьевич (род. 1973) — молдавский певец, вокалист рок-группы Zdob și Zdub.

Ягупова 
 Ягупова, Алина Александровна (род. 1992) — украинская баскетболистка.
 Ягупова, Ирина Николаевна (в замужестве Калентьева; род. 1977) — российская спортсменка-велосипедистка (маунтинбайк), выступающая в дисциплине кросс-кантри.
 Ягупова, Светлана Владимировна (1942—2015) — советская и украинская писательница-фантастка.